Jméno a příjmení Pavel Vandas má více nositelů:

 Pavel Vandas (architekt) (1952) – architekt z Příbramska, po sametové revoluci poslanec FS za OF a ODA
 Pavel Vandas (fotbalista) (1967) – český fotbalista a hráčský agent
 Pavel Vandas (futsalista) – český juniorský futsalista